Битка при Мегидо може да се отнася за:

 Битка при Мегидо (1457 пр.н.е.) — между Древен Египет и семитската древносирийско-ханаанейска антиегипетска коалиция;
 Битка при Мегидо (609 пр.н.е.) — между Древен Египет и Юдейското царство;
 Битка при Мегидо (1918) — сражение през Първата световна война.

Вижте също 
 Армагедон